Giebe ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Giebe (1877–1940), deutscher Physiker und Elektrotechniker
 Hubertus Giebe (* 1953), deutscher Maler und Grafiker
 Marlies Giebe (* 1957), deutsche Restauratorin